Het ATP-toernooi van Santiago (officieel het Movistar Open) van 2011 vond plaats van 31 januari tot en met 6 februari 2011 in het Chileense Santiago. Het toernooi werd gespeeld op gravelbanen van de Club Piedra Roja Hacienda.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Viña del Mar
Santiago